Le nom Olympias peut désigner :

 Olympias (~375-316 av. J.-C.), princesse d'Épire.
 , reine d'Épire du 
 Olympias, réplique d'une trière athénienne, exemple important d'archéologie expérimentale.
 Olympias, officiellement (317) Roxane I Olympias, satellite de l'astéroïde .